Porina är ett släkte av lavar. Porina ingår i familjen Porinaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porina